Parastigmatellina är ett släkte av svampar. Parastigmatellina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Parastigmatellina